Gordon House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Gordon House (Montana), ID-Nr. 88001294
 Gordon House (Oregon), ID-Nr. 04001066
 Gordon House (South Dakota), ID-Nr. 80003736